Rio de Moinhos ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Rio de Moinhos (Abrantes)
 Rio de Moinhos (Aljustrel)
 Rio de Moinhos (Arcos de Valdevez)
 Rio de Moinhos (Borba)
 Rio de Moinhos (Penafiel)
 Rio de Moinhos (Sátão)